Carp, ca un nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:

 Petre P. Carp (1837–1919), politician și prim-ministru al României.
 Ion Carp (sec. al XIX-lea), general român.
 Anton Carp (1849–1914), politician și ministru român.
 Horia Carp (1869–1943), ziarist, publicist, scriitor, politician și activist român.
 Corneliu Carp (1895–1982), general român.
 Valeriu Carp (1897–1944), ofițer român.
 Matatias Carp (1904–1953), avocat român.
 Paula Carp (1911–1991), etnomuzicologă, folcloristă și profesoară română.
 Mircea Carp (n. 1923), ziarist român.
 Gheorghe Carp (n. 1956), senator român.
 Mihai Carp (n. 1956), deputat român.
 Cerasela Carp (n. 1970), avocată, scriitoare și militantă civică română.
 Lilian Carp (n. 1978), deputat moldovean.
 Cătălin Carp (n. 1993), fotbalist moldovean.
 Leonid Carp (n. 1996), canoist român.

Vezi și
 Carp